Maranda est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1887-1946), athlète canadien ;
 François Maranda (1975-), comédien qui interpréta le rôle de Jonathan Bleue ;
 Georges Maranda (1932-2000), joueur de baseball québécois pour les Giants de San Francisco ;
 Nicolas Maranda (1967-), auteur-compositeur-interprète, musicien et réalisateur de disques canadien ;
 Léo-René Maranda (1932-2012), avocat criminaliste canadien québécois ;
  (1997-), footballeur autrichien ;
 Pierre Maranda (1930-2015), anthropologue québécois.

Homonymie de patronyme
Patronyme québécois